Pershing har flere betydninger:
 John J. Pershing – amerikansk fire-stjernet general
 Pershing-missil – ballistisk missil
 M26 Pershing - en amerikansk kampvogn